«На гребне волны» () — фильм режиссёра Кэтрин Бигелоу. Съёмки картины проводились с 9 июля по 24 октября 1990 года.

Point break — место, где волны начинают формироваться, встретившись с подводным препятствием.

Сюжет 
Выпускник академии ФБР спецагент Джонни Юта получает назначение в Лос-Анджелес. ФБР расследует серию дерзких ограблений банков, которые совершает банда, получившая название «экс-президенты», потому что работает в масках бывших президентов США Линдона Джонсона, Ричарда Никсона, Джимми Картера и Рональда Рейгана. Это расследование поручено опытному офицеру Энджело Папасу. Вводя в курс дела молодого напарника, Энджело отмечает, что преступники действуют всегда очень быстро и без кровопролития. Ещё он уверен, что члены банды имеют отношение к сёрфингу. Чтобы проверить эту версию, Джонни должен освоить сёрфинг и попытаться внедриться в банду.

Джонни появляется на побережье, где постоянно собираются любители сёрфинга. Там он знакомится с Тайлер, которую просит научить его катанию на волнах. Благодаря Тайлер, Джонни знакомится с компанией продвинутых сёрферов, лидером которых является бывший парень Тайлер — Бодхи. Обнаружив общность взглядов на жизнь, Джонни и Бодхи часто проводят время вместе. Но вскоре у Джонни возникает подозрение, что именно его новый приятель является предводителем и идейным вдохновителем банды «экс-президентов». Кроме Бодхи, в преступную группу входят его приятели Натаниель, Роуч и Громмет. Грабежом банков они добывают деньги на свободную жизнь и любимые развлечения. Идя вразрез с общепринятой моралью, преступники считают, что таким образом они бросают своеобразный вызов обществу. При очередном ограблении Джонни во время неудачной попытки поймать преступников с поличным вынужден раскрыть себя, и Бодхи понимает, что Джонни специально внедрён ФБР в их группу. Чтобы скомпрометировать разоблачённого спецагента, Бодхи устраивает похищение Тайлер и шантажом вынуждает Джонни участвовать в следующем ограблении.

Но на этот раз Бодхи приказывает взять деньги и из хранилища, чего грабители никогда не делали, чтобы не тратить время. В результате случайно оказавшийся в банке полицейский при поддержке охранника открывает огонь, в перестрелке погибает Громмет. Бодхи оставляет Юту на месте преступления, и его арестовывают, но Папас освобождает его и они едут вдогонку за бандой. Преступники срочно пытаются покинуть США на самолёте, но Юта и Папас настигают их на аэродроме. В перестрелке Энджело убивает Натаниэля и ранит Роуча, но от его выстрела погибает сам. Так как пилот проговорился о пункте назначения, Бодхи берёт с собой Джонни в самолёт. Преступники прыгают с парашютом, оставляя Джонни в кабине. Юте удаётся догнать Бодхи в воздухе, но Бодхи вынуждает его выбросить револьвер и уезжает от него вместе с сообщником, отпустив привезённую им Тайлер. Роуч умирает от потери крови.

Через год Юта появляется на побережье в Австралии, где находит Бодхи, ожидающего свою волну во время так называемого «пятидесятилетнего шторма». Между ними завязывается драка, в которой верх одерживает Джонни. Но Бодхи страстно умоляет «отдать» ему волну, мечту всей его жизни. Джонни отпускает его, понимая, что эта волна будет последней в жизни Бодхи. Уходя с пляжа, Юта выбрасывает в океан жетон агента ФБР.

В ролях 
 Патрик Суэйзи — Бодхи
 Киану Ривз — Джонни Юта
 Гэри Бьюзи — Энджело Папас
 Лори Петти — Тайлер
 Джеймс ЛеГрос — Роуч
 Боджесси Кристофер — Громмет
 Джон Филбин — Натаниэль
 Джон Макгинли — Бен Харпен

Награды и номинации 
 1992 — Премия MTV Movie Award — Самый желанный мужчина (Киану Ривз)
 1992 — Номинация на MTV Movie Award — Лучшая экшн-сцена (второй прыжок из самолёта, когда Юта ловит падающего Боди)
 1992 — Номинация на MTV Movie Award — Самый желанный мужчина (Патрик Суэйзи)

Саундтрек 
 Ratt — «Nobody Rides for Free»
 Concrete Blonde — «I Want You»
 The Jimi Hendrix Experience — «If 6 Was 9»
 School of Fish — «Rose Colored Glasses»
 Public Image Ltd. — «Criminal»
 Shark Island — «My City»
 Love — «7 and 7 Is»
 Loudhouse — «Smoke on the Water»
 Westworld — «So Long Cowboy»
 Little Caesar — «Down to the Wire»
 L.A. Guns — «Over the Edge»
 Liquid Jesus — «7 and 7 Is»
 Wire Train — «I Will Not Fall»
 Ice-T — «Original Gangster»
 Марк Айшем — «Foot Chase»
 Шерил Кроу — «Hundreds of Tears»

Ремейк 

В 2015 году вышел ремейк этого фильма, снятый по сценарию Курта Уиммера. Сюжет фильма был существенно переделан и рассказывал о группе молодых людей, которые стремятся совершить несколько преступлений, следуя некоей философии экстремалов. Совершение этих преступлений является для них выполнением списка из восьми пунктов легендарного экстремала и поможет достигнуть некоей сверхъествественной цели.

В культуре 
Сцена, где главный герой от отчаяния делает серию выстрелов из пистолета в воздух, была спародирована в британском комедийном боевике «Типа крутые легавые» (2007), главный герой которого любит фильм «На гребне волны» и в определённый момент фильма поступает точно так же.

Примечания

Ссылки 
 Обзор и критика фильма Washington Post

Фильмы-боевики США
Фильмы о ФБР
Фильмы о сёрфинге
Фильмы США 1991 года